Pezizella is een geslacht van schimmels uit de familie Pezizellaceae. De typesoort is Pezizella sordida, maar deze is later hernoemd naar Calycina vulgaris.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 187 soorten (peildatum februari 2022):

Pezizellaceae
Schimmelgeslacht